

Personen 
Personen met de achternaam Aa, Van Aa en Van der Aa:
 Beatrix van Aa, middeleeuwse Brabantse schrijfster (1200 - 1268)
 Abraham Jacob van der Aa (1792-1857), letterkundige en schrijver van naslagwerken
 Christianus Carolus Henricus van der Aa (1718 - 1793), predikant en secretaris van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen.
 Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (1791 - 1851), Nederlands jurist en auteur, redacteur van De Gids
 Cornelis van der Aa (1749-1815), boekhandelaar en schrijver
 Dirk van der Aa (1731-1809), kunstschilder
 Frans Van der Aa, acteur
 Huibert Cornelis van der Aa (1828-1897), orgelbouwer
 Johannes van der Aa (1824-1860), orgelbouwer
 Martinus Wilhelmus van der Aa
 Michel van der Aa (1970 - ), componist
 Petrus van der Aa (1530-1594), jurist
 Filips van der Aa, staatsman
 Pierre Jean Baptiste Charles van der Aa (1770 - 1812), Nederlands jurist, patriot en schrijver
 Pieter van der Aa (1659-1733), cartograaf en drukker
 Pieter Jan Baptist Carel Robidé van der Aa (1832 - 1887), Nederlands Indonesiëkundige en geograaf
 Pieter Pijnsen van der Aa, schout van Den Haag in 1572
 Willem Pince van der Aa, Nederlands boekhandelaar, veelvuldig veroordeeld voor oplichting

Rivieren en kanalen 
 Aa (waternaam), naam van vele wateren in Nederland, België en Frankrijk en Duitsland
 Aa (Antwerpen), bij Grobbendonk
 Aa (Poppel), bij Poppel en het landgoed Gorp en Roovert
 Aa (Noord-Brabant), tussen Someren en 's-Hertogenbosch (met de Kleine Aa, Nieuwe Aa en Bakelse Aa)
 Aa (Frankrijk), bij Grevelingen, Hauts-de-France
 Aa (Utrecht)
 Aa of Weerijs, bij Wuustwezel en Breda
 Aa of Goorloop, van Luyksgestel (België), langs Bladel, wordt daar de Groote Beerze
 Aa-strang, of Bocholter Aa, van Velen (Duitsland) langs Dinxperlo naar de Oude IJssel bij Ulft, Nederland
 Ahauser Aa, het Duitse deel van het Duits-Nederlandse riviertje Aa (of Schipbeek)
 Almelose Aa, de beek waar Almelo werd gesticht
 Alstätter Aa, deel van de Duits-Nederlandse Aa (of Schipbeek) bij het Duitse dorp Alstätte
 Bocholter Aa, het Duitse deel van de Aa-strang, van Velen (Du) naar Dinxperlo
 Boerdonksche Aa, deel van de Goorloop, een beek in Noord-Brabant.
 Buulder Aa, stroompje van de Nederlands-Belgische grens bij Budel naar Leende
 Kleine Aa (Wildertse Beek) of Wildertse Beek, bij Essen en Roosendaal
 Kleine Aa (Someren) bij Someren
 Kleine Aa of Dommeltje bij Boxtel
 Drentsche Aa, gedeeltelijk ook Oude Aa
 Schoonebeker Diep of Grenzaa, een grenswater tussen Nederland en Duitsland
 Grote Aa (Zwolle), voormalige waterloop in de stad Zwolle
 Groote Aa (Heeze), van Leende naar Kasteel Heeze in Noord-Brabant 
 Mussel-Aa, in Westerwolde, een Groningse streek 
 Mussel-Aa-kanaal, een kanaal in Westerwolde, een Groningse streek 
 Noord Aa bij Zoetermeer
 Pekel A (rivier) in Oost-Groningen
 Ruiten Aa in Westerwolde (Groningen)
 Ruiten-Aa-kanaal, een kanaal in Groningen tussen Veelerveen en Ter Apel 
 Steenwijker Aa, rivier in Drenthe en Overijssel
 Sterkselse Aa bij Maarheze
 Strijper Aa, een beek in Noord-Brabant van Gastel naar Leende.
 Vledder Aa, beek in het zuidwesten van Drenthe
 De Westerwoldse Aa in Drenthe en Groningen
 De Wijde Aa bij Hoogmade en Woubrugge in Zuid-Holland
 De Wold Aa in Zuidwest-Drenthe

Waterlopen in en rond Zwolle 
 Westerveldse Aa in de wijk Aa-landen
 Grote Aa (Zwolle)
 Kleine Aa (Zwolle)
 Wijde Aa (Overijssel)

Andere geografische namen 
 Aa-Broeken, nat kwelgebied in het Brabantse Veghel
 Aa en Hunze, gemeente in de provincie Drenthe, Nederland.
 Aa en Maas, waterschap in het noordoosten van Noord-Brabant
 Aa (Estland), plaats in Estland
 Aa (Indonesië), plaats in Indonesië.
 Aa-landen, woonwijk in de Overijsselse plaats Zwolle.
 Aa-park, park in de stad Zwolle, provincie Overijssel.
 Bos van Aa, bos in de gemeente Zemst, België.
 De Aa (Bergeijk), buurtschap in de Nederlandse gemeente Bergeijk
 De Aa (Boekel), buurtschap in de Nederlandse gemeente Boekel
 De Aa (Groessen), buurtschap in de Nederlandse gemeente Duiven
 De Aa (waterschap), een voormalig waterschap in Noord-Brabant
 Nationaal Landschap Drentsche Aa, een van de Nationale landschappen in Nederland
 Oud-Aa, buurtschap in de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht
 ridderhofstad Oudaan, vroeger aangeduid als Oud Aa

Afkortingen en codes: AA of A.A. 
 Accountant-administratieconsulent
 American Airlines, een luchtvaartmaatschappij
 Amsterdam Anders/De Groenen, politieke partij in Amsterdam, opgericht in 1997
 Anonieme Alcoholisten, een zelfhulpgroep voor alcoholverslaafden
 Antwerp Airport de internationale luchthaven van Antwerpen
 Beenmergdepressie, aplastische anemie
 Ars Aequi (tijdschrift), een juridisch maandblad
 Antwerpsche Autobussen, een vervoerbedrijf in stad en provincie Antwerpen (A.A.)
 Assumptionisten, Augustijnen van de Assumptie, een katholieke congregatie (A.A.)

Afkortingen en codes, beginnend met AA 
 AA Argentinos Juniors, een Argentijnse voetbalclub
 AA Gent, verwijst naar KAA Gent, voetbalclub in Gent, België
 De AA-lijn, Archangelsk-Astrachan-lijn, de voorgestelde oostelijke grens van het Derde Rijk
 AA Ponte Preta Associação Atlética Ponte Preta, een Braziliaanse voetbalclub uit Campinas

Overig: Aa of AA 
 AA, een cupmaat van een beha
 Aa (orchideeënfamilie)
 Aa-Bad, zwembad in Zwolle
 Aa (lava) of bloklava, gekarteld, brokkelig type lava dat veel voorkomt op Hawaï

Zie ook
 Biografielijst A-Aa